OZS je lahko:
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 Odbojkarska zveza Slovenije
 Orientacijska zveza Slovenije
 Odvetniška zbornica Slovenije